Валерий Белянин: Белянин, Валерий Вадимович (1953—2016) — советский музыкант и певец, автор песен.
 Белянин, Валерий Павлович (род. 1965) — российский психолингвист и педагог.